Legienstraße (Hamburg), een straat in Hamburg
Legienstraße (metrostation), een station van de Hamburgse metro